O Cetelem é uma instituição financeira integrante do grupo francês BNP Paribas.

Criado originalmente em França em 1953, em 2008, o Cetelem e o UCB deram origem ao BNP Paribas Personal Finance. Reunindo as actividades do crédito ao consumo, do crédito imobiliário e do crédito consolidado, as duas empresas construíram um player global do crédito.

Em Portugal, o Cetelem está presente desde 1993. Em 2010, a fusão com o Credifin deu origem ao Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem. Com mais de 650 colaboradores em todo o país, o Cetelem disponibiliza uma gama completa de crédito a particulares via ponto de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via directa aos seus clientes: Internet e telefone.

O Cetelem é parceiro de várias insígnias do comércio, dos serviços, da banca e das companhias de seguros, entidades às quais aporta o seu know-how, propondo o tipo de crédito e de serviço mais adaptado à actividade e estratégia comercial dos seus parceiros. É, também, actor em matéria de Crédito Responsável.

Áreas de negócio

Distribuição
Concessão de crédito destinada à aquisição de bens para o lar (mobiliário, electrodomésticos, equipamento informático…), disponibilizado através de uma rede de estabelecimentos comerciais, com os quais o Cetelem tem relações de parceria.

Financiamento de veículos
Financiamento para a aquisição de automóveis, motos e outros veículos (barcos, caravanas, auto caravanas), através de acordos de parceria com agentes deste mercado.</p>

Crédito Pessoal
O Cetelem disponibiliza diretamente aos clientes um conjunto de soluções financeiras, destinadas à realização dos mais variados projetos (remodelações e decoração, cerimónias, estudos e cursos, estética, automóvel). Tem também disponível uma linha de crédito permanente através de cartões de crédito.

O grupo Cetelem Brasil possui bandeira de cartões Aura, que é emitida por Submarino, Kalunga e Fast Shop. Em 2011 eram 2,5 milhões de cartões com a bandeira no Brasil.A Cetelem também comercializa este produto em Portugal, podendo usar este tipo de crédito para fins variados como remodelações, mobiliário, festas ou cerimónias, informática, entre outros.A Cetelem também tem estabelecido, em Portugal, parcerias com outros bancos como o Banco CTT, cujo crédito pessoal é feito através desta instituição.

Observador Cetelem 
O Grupo BNP Paribas Personal Finance acompanha há mais de 50 anos o desenvolvimento do consumo e das cadeias da distribuição no mundo. Em 1989, lançou em França, uma publicação anual cujos estudos sobre o consumo, a distribuição e o crédito, são fontes de informação e de reflexão ao dispor de todos os atores do mercado. A primeira edição portuguesa foi divulgada em 2000. O Observador Cetelem está presente em vários países como por exemplo Alemanha, Brasil, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Itália, Portugal e República Checa.

Programa Oxygénio 
A 22 Abril de 2008 o Cetelem assinalou o Dia Mundial da Terra com o lançamento do Programa Oxygénio, inserido na sua Política de Responsabilidade Social. O Programa Oxygénio foi criado de modo a envolver outras instituições, através da criação de parcerias na área da preservação de espécies em vias de extinção e do ambiente.

Ligações externas 
Site Oficial (Portugal)
"O Observador Cetelem" (Portugal)
Site Oficial (Brasil)
"O Observador Cetelem" (Brasil)

Bancos de Portugal
Empresas de serviços financeiros do Brasil
Empresas de Portugal
BNP Paribas